Междунаро́дный аэропо́рт Асмэ́ры, ранее известный как аэропорт имени Йоханнеса IV  — аэропорт города Асмэры, столицы Эритреи.

В 2004 году аэропорт обслужил 136 526 пассажиров (+11,8 % по сравнению с 2003 г.).

У аэропорта Асмэры есть серьёзные ограничения из-за небольшого терминала, короткой взлётно-посадочной полосы и высоты над уровнем моря около 2,3 км. Всё это означает, что большие реактивные самолёты (типа A380, MD-11 или Боинга 747) не могут летать в этот аэропорт. Самолётам такого размера надо будет использовать международный аэропорт Массауа, на красноморском побережье Эритреи.

Авиакомпании и пункты назначения

Ссылки 
 Сведения об аэропорте HHAS на сайте World Aero Data 
 Карта с сайта Multimap
 Спутниковое изображение с сайта TerraServer

Аэропорты Эритреи
Аэропорты, названные в честь людей